Аројо Агрио има више значења:

 Аројо Агрио (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Агрио (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику